Ликуричу има више значења:

 Ликуричу (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Ликуричу (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији